Polowanie na zające, niem. Hasenjagd – nazwa dokonanych w ostatnich miesiącach II wojny światowej obław i masowych mordów na uciekinierach z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, używana do określenia dwóch wydarzeń:

 Masakra w Mühlviertel (niem. Mühlviertler Hasenjagd) – obława i mord na blisko 500 więźniach, w większości sowieckich jeńcach wojennych, którzy 2 lutego 1945 roku zbiegli z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Tytuł „Polowanie na zające” nosi również film fabularny z 1994 roku, poświęcony tym wydarzeniom (Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen).
 Masakra w Celle (niem. Celler Hasenjagd) – obława i mord na co najmniej 170 więźniach obozów Drütte i Holzen (podobozy KL Neuengamme i KL Buchenwald), którzy zbiegli 8 kwietnia 1945 roku, po tym, jak transport którym byli przewożeni, został zbombardowany przez alianckie lotnictwo.

Przypisy 

Zbrodnie nazistowskie
Niemieckie obozy koncentracyjne